Sagitta kussakini är en djurart som tillhör fylumet pilmaskar, och som beskrevs av Kasatkina 1997. Sagitta kussakini ingår i släktet Sagitta och familjen Sagittidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Pilmaskar
kussakini